Der Begriff Wirtschaftsparlament hat verschiedene Bedeutungen:

 der Anspruch, ein Wirtschaftsparlament zu sein, wird von der 
 Wirtschaftskammer Österreich und den 
 deutschen Industrie- und Handelskammern vertreten.
 ein Wirtschaftsparlament, als Teil der Legislative, wurde historisch als Gegengewicht zu der Macht des Parlamentes diskutiert. (Gescheiterte) Umsetzungsversuche sind in folgenden Artikeln beschrieben:
 Vorläufiger Reichswirtschaftsrat
 Volkswirtschaftsrat (Preußen)
 Bundeswirtschaftsrat in der Maiverfassung des austrofaschistischen Ständestaat (Österreich)
 in der Viergliederung der Politik von Johannes Heinrichs (Philosoph) eines von vier themenspezifischen Parlamenten neben dem Grundwerte-, Kultur- und politischen Parlament